Palmberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile, Plätze:
 Palmberg (Ihrlerstein), Ortsteil der Gemeinde Ihrlerstein, Landkreis Kelheim, Bayern
 Palmberg (Ratzeburg), Teil der Halbinsel Domhof Ratzeburg, in der Stadt Ratzeburg, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Palmberg (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Palmberg (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Berge und Erhebungen:
 Palmberg (Vorderpfalz) (137,1 m), bei Laumersheim und Gerolsheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz